Una reforma tributaria cambia uno o varios aspectos de la estructura tributaria, buscando aumentar o disminuir la recaudación de impuestos que recibe el Estado

Reforma tributaria puede hacer referencia a los siguientes artículos:

España
Reforma tributaria de 1845, en España.
Reforma tributaria de Fernández Villaverde, en España a finales del siglo XIX.
Reforma tributaria de 1957.
Reforma fiscal de 1977, en España tras la instauración del sistema democrático.

Colombia
Reforma tributaria (Colombia), en 2012